Isolotto del Conte (Knežačić) – isolotto a sud dell'isola di Isto e a ovest di Melada in Croazia
 Isolotto del Conte (Knežak) – isolotto dell'arcipelago zaratino a est di Eso e a sud-ovest di Ugliano in Croazia